Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Željko Franulović e Juan Gisbert che hanno battuto in finale Cliff Drysdale e Andrés Gimeno 7-6, 6-2, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1971